Belval (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 Belval (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Belval (Vosges), municipi al departament dels Vosges (Gran Est)
 Belval-en-Argonne, municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Belval-Bois-des-Dames, municipi al departament de les Ardenes (Gran Est)
 Belval-sous-Châtillon, municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Luxemburg:
 Belval (Luxemburg), barri a l'oest d'Esch-sur-Alzette, al sud-oest de Luxemburg
 Belval-Lycée, estació de trens a Belvaux al sud de Luxemburg
 Belval-Université, estació ferroviària al barri de Belval
 Estació de trens de Belval-Rédange, estació ferroviària al barri Belval a l'oest de la ciutat d'Esch-sur-Alzette, al sud de Luxemburg